Convento San Francesco ima više značenja:
 Convento San Francesco, La Spezia
 Convento San Francesco, Napoli